Mauvezin est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Mauvezin (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne
 Mauvezin (Gers), commune française du Gers
 Mauvezin (Gers), ancienne commune française du Gers rattachée à Traversères
 Mauvezin (Hautes-Pyrénées), commune française des Hautes-Pyrénées

Voir aussi 
 Canton de Mauvezin, canton du Gers
 Mauvezin-d'Armagnac, commune française des Landes
 Mauvezin-de-Prat, commune française de l'Ariège
 Mauvezin-de-Sainte-Croix, commune française de l'Ariège
 Mauvezin-sur-Gupie, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France